Карадагский () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Карадагский, Гасаналиага-хан (1848—1929) — азербайджанский педагог, поэт и переводчик, писатель, историк.
 Карадагский, Мухаммедкули-хан (? — 1840) — яркий представитель племени Тохмаглы, входящим в племенное объединение Устаджлы.